(1512-1571) est un religieux écossais, archevêque de Saint-Andrews de 1547 à 1571 ;
 John Hamilton,  de Hamilton ( 1535 - ) est un noble écossais ;
 John Hamilton (ca 1640-1693),  Bargany, pair écossais ;
 John Hamilton (1714-1755) est un officier de la Royal Navy ;
 John Hamilton,  d'Abercorn (1756-1818), pair irlandais ;
 John Hamilton,  Hamilton de Dalzell (1829–1900), est un soldat et homme politique écossais ;
 John Marshall Hamilton (1847-1905) est un homme politique américain, gouverneur de l'Illinois de 1883 à 1885 ;
 John Hamilton (1859-1934) est un juriste britannique ;
 John Hamilton (1887-1958) est un acteur américain ;
  (1893-1967) est un acteur américain ;
 John « Red » Hamilton (1898-1934) est un criminel canadien ;
 John Hamilton (1907?-1944) est un agent secret britannique.

Voir aussi